Еле́на Рома́нова:
 Романова, Елена Борисовна (1944—2014) — советская и российская художница-монументалист, Заслуженный художник РСФСР.
 Романова, Елена Вадимовна (род. 1957) — советская и российская актриса.
 Романова, Елена Николаевна (1963—2007) — советская и российская спортсменка, бегунья-стайер.
 Романова, Елена Олеговна (род. 1962) — академик РАХ.